Musikwelle steht für:
 Musikwelle Süd, ehemaliger privater Hörfunksender (um 1985)

 Donau Radio - Musikwelle
 Radio SRF Musikwelle (ehemals DRS Musikwelle), ein Radioprogramm von Schweizer Radio und Fernsehen (SRF)